Reis assírios
Tuculti-Ninurta I — 
Tuculti-Ninurta II — 

Desambiguações de história
Desambiguações de política
Desambiguações de antropônimos